Bukotvaré (Fagales) je řád vyšších dvouděložných rostlin. Zahrnuje 7 čeledí a přes 1000 druhů. Jsou to dřeviny s jednoduchými nebo složenými listy a nenápadnými jednopohlavnými květy.

Charakteristika 
Bukotvaré jsou charakterizovány zejména nenápadnými jednopohlavnými květy s redukovaným okvětím. Jsou to dřeviny s převážně střídavými jednoduchými nebo složenými listy. Květy jsou nejčastěji v jehnědách a opylovány větrem. Semeník převládá spodní, s jedním nebo dvěma vajíčky. Plody jsou nepukavé, jednosemenné.

Řád zahrnuje celkem 7 čeledí, 31 rodů a přes 1000 druhů. Centrum rozšíření je v mírném až subtropickém pásu severní polokoule.

Taxonomie 
Řád bukotvaré je současnou taxonomií řazen do skupiny tzv. 'Rosids I'. Sesterskou skupinou je řád tykvotvaré (Cucurbitales).
Bazální větví řádu bukotvaré je čeleď pabukovité (Nothofagaceae), která je sesterskou větví všech ostatních čeledí řádu.

Využití 
Mnozí zástupci zejména z čeledí břízovité a bukovité jsou významné lesní dřeviny. Chutná jádra poskytují lísky, ořešáky a některé druhy ořechovců.

Přehled čeledí 
 břízovité (Betulaceae)
 přesličníkovité (Casuarinaceae)
 bukovité (Fagaceae)
 ořešákovité (Juglandaceae)
 vřesnovité (Myricaceae)
 pabukovité (Nothofagaceae)
 Ticodendraceae

Reference

Externí odkazy 
 

 
Vyšší dvouděložné
Botanické řády